San Gerardo o Gerardo puede hacer referencia a:

Personas
Gerardo de Brogne (~895-959), abad en Bélgica.
Gerardo de  Toul (935-994), obispo de Toul, en Francia.
Gerardo Sagredo (980-1046), obispo de Budapest.
Gerardo de Lunel (1275-1298), Santo francés.
Gerardo Mayela (1726-1755), Santo italiano.

Otros
San Gerardo Maiella, un título cardenalicio.
San Gerardo (El Salvador), un municipio de El Salvador.
San Gerardo, un barrio de Posadas, provincia de Misiones, Argentina.
Yerba de San Gerardo, una planta medicinal.